Вильянуэва-де-ла-Вера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Вера. Занимает площадь 132 км². Население — 2104 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 153 км.

Покровителем города считается Санта Ана.

История 
Город основан в 1642 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página con Información Relevante

Муниципалитеты Касереса